Кубок конфедераций 2009 — международный футбольный турнир для национальных команд — победительниц континентальных турниров каждой из 6-ти конфедераций, входящих в состав ФИФА, который прошёл с 14 по 28 июня в ЮАР.

Матчи Группы B прошли с 15 по 21 июня 2009 года на в городах Йоханнесбург, Претория, Блумфонтейн и Рустенбург. В состав группы вошли действующие чемпионы мира сборная Италии, победитель Кубка Америки 2007 сборная Бразилии, победитель Золотого кубка КОНКАКАФ 2007 сборная США и победитель Кубка африканских наций 2008 сборная Египта.

Положение команд

Бразилия — Египет

США — Италия

США — Бразилия

Египет — Италия

Италия — Бразилия

Египет — США

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех матчей

Кубок конфедераций 2009